Bonnefont steht für:

 Bonnefont, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Kloster Bonnefont im Département Haute-Garonne in Frankreich

Personen:
 Paul Bonnefont (1900–??), französischer Ringer

Siehe auch:
 Bonnefond